Zundel ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Zundel (1874–1957), deutsche Gewerkschafterin, Frauenrechtlerin und Politikerin der SPD.
 Friedrich Zundel (1875–1948), deutscher Maler, Bauer und Mäzen
 Georg Zundel (1931–2007), deutscher Physiker, Unternehmer und  Philanthrop
 Hellmut Zundel (1928–2016), deutscher Oberbürgermeister von Crailsheim
 John Zundel (1815–1882), US-amerikanischer Organist, Komponist und Pädagoge
 Jörgen Zundel (1942–2006), deutscher Kabarettist
 Maurice Zundel (1897–1975), Schweizer Geistlicher und Theologe
 Paula Zundel (1889–1974), Tochter von Robert Bosch
 Reinhold Zundel (1930–2008), deutscher Oberbürgermeister von Heidelberg 1966–1990

der Personenname von: 

 Zundel (auch: Zindel oder Sindel, 14./15. Jahrhundert), Anführer der Roma; siehe Sindel

Siehe auch:
 Zündel
 Zunder (Begriffsklärung)